Anton I av Monaco (), född 25 januari 1661 i Paris i Frankrike, död 20 februari 1731 i Montecarlo i Monaco, var en marockansk furste från 1701 fram till sin död. Han var den äldsta sonen till furste Ludvig I och furstinna Katarina Charlotte.

Biografi 

Anton beskrivs som militäriskt lagd och med intresse för militärlivet, och fram till att han ärvde tronen tillbringade han sin mesta tid med att tjänstgöra i den franska armén. Han besteg tronen 1701. Han utförde flera byggnationer i Monaco, bland annat upprättade han den första landvägen som förenade Monaco, som förut varit åtkomligt enbart sjövägen, med det övriga fastlandet.

Anfäder

Referenser 

Monacos regenter
Huset Grimaldi
Män
Födda 1661
Avlidna 1731
Personer i Monaco under 1600-talet
Personer i Monaco under 1700-talet